Ivarsson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Ivarsson 8 417
 Ivarson 104
 Iwarsson 68
 Ifvarsson 52
 Iwarson 50
 Ifvarson 3
 Ivarzon 3
Tillsammans blir detta 8 697 personer. Statistiska centralbyrån uppger emellertid att det är 8642 personer med detta namn, vilket skulle ge det plats nummer 100 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Av siffrorna att döma har de 55 personerna med namnvarianterna Ifvarsson och Ifvarson utelämnats i SCB:s statistik. Om de inkluderas utan att ändringar görs för andra namn, kommer namnet på plats 97 bland Sveriges vanligaste efternamn.

Namnet Ivarsson var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Ivars son.

Personer med efternamnet Ivarsson eller varianter av detta namn 

 Anita Ivarsson (född 1945), musiker, författare och evangelist
 Anneli Ivarsson (född 1958), läkare och professor i pediatrik
 Anton Ivarsson (1887–1952), företagare
 August Ifvarsson (1858–1918), lantbrukare och politiker

 Bengt Ivarsson (född 1963), advokat

 Carl Ifvarsson (1818–1889), hemmansägare och politiker
 Carl-Anders Ifvarsson (född 1939), politiker och ämbetsman
 Christoffer Ivarsson (född 1987), studentpolitiker
 Curt Ivarsson (1923–1997), arkitekt

 Eirik Ivarsson (död 1213), norsk ärkebiskop
 Erling Ivarsson (1950–2003), präst
 Eva Ivarsson (född 1945), friidrottare
 Göran Ivarsson (född 1948), konstnär
 Harry Ivarson (1892–1967), norsk filmregissör och manusförfattare
 Inge Ivarson (1917–2015), manusförfattare, filmproducent
 Ivan Ivarson (1900–1939), konstnär

 Jan Ivarsson (född 1931), översättningsvetare
 Jimmie Ivarsson (född 1986), volleybollspelare
 Johan Ivarsson (född 1967), orienterare
 Johan Ivarsson (ishockeyspelare) (född 1995), ishockeyspelare
 Jonas Iwarson (1867–1947), missionär

 Lars Ivarsson (född 1963), ishockeytränare
 Lennart Ivarsson (född 1941), fagottist
 Maja Ivarsson (född 1979), sångerska
 Malena Ivarsson (född 1949), socionom, sexolog, författare, programledare
 Marcus Ivarsson (född 1978), serieskapare och illustratör
 Martin Ivarson (1894–1965), nottryckare, målare och tecknare
 Måns Ivarsson (född 1956), journalist
 Märta Taube-Ivarsson (1888–1974), skulptör

 Nina Ivarsson (född 1985), fritidsledare och barnboksförfattare

 Per Ifvarsson, skulptör på 1600-talet
 Peter Ivarsson (1960–1983), musiker med artistnamnet Peter Ivarss
 Sari Ivarson (1890–1968), bagare och målare
 Therese Ivarsson (född 1989), fotbollsspelare
 Tommy Ivarsson (född 1939), ingenjör och företagsledare
 Tommy Ivarsson (född 1967), entreprenör
 Ulf Ivarsson (född 1965), musiker, kompositör
 William Ivarson (1867–1934), norsk skådespelare

Källor 

Svenska efternamn
Sonnamn